

Cinema 
 Band Aid – film del 2017 diretto da Zoe Lister-Jones
 Band Aid - film del 2018 diretto da Cheriyan John

Medicina 
 Band-Aid – marchio di cerotti della Johnson & Johnson

Musica 
 Band Aid – supergruppo britannico e irlandese attivo tra il 1984 e il 1985
 Band Aid II – supergruppo britannico del 1989
 Band Aid 20 – supergruppo britannico del 2004
 Band Aid 30 – supergruppo britannico del 2014
 Band Aid – gruppo musicale italiano
 Band Aid Special - raccolta del 1985 del supergruppo britannico

Televisione 
 Band Aid - episodio del 2010 della seconda stagione della serie televisiva What Would Brian Boitano Make?
 Band Aid - episodio del 2016 della prima stagione della serie animata Shutterbugs
 Band-aid - episodio del 2019 della miniserie televisiva Sweet Honey Overdrive
 Band Aid - episodio del 2020 della terza stagione della serie animata Corner Gas Animated
 Band Aid - episodio del 2020 della prima stagione della serie televisiva The Wonderboys